Le mot statuaire désigne à la fois :

 le nom masculin statuaire : le sculpteur qui réalise des statues
 le nom féminin  statuaire : l'art de réaliser des statues et l'ensemble et le caractère des statues appartenant à :
 une époque : la statuaire grecque,  étrusque, romaine...
 un genre : la statuaire monumentale, la statuaire sacrée, ...
 la statuaire est une passe de tauromachie autrement appelée passe de la mort
 l'adjectif statuaire qualifie un matériau propice à la sculpture de statues : le marbre statuaire

Toponymie 
 Avenue des Statuaires, à Uccle, en Belgique